Giurgești se poate referi la:

 Giurgești, Hunedoara
 Giurgești, Iași
 Giurgești, Suceava
 Giurgești, Vaslui

Vezi și 
 Giurgiu (dezambiguizare)